11-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин  прошёл в 2002 году Сент-Эндрю, Гренада по круговой системе. Участвовали 20 спортсменов из 12 стран. По регламенту игралось по два тура в день без выходных .

Ход турнира 
В 16 туре был дисквалифицирован представитель Тринидада и Тобаго Диксон Мон за то, что он сыграл в вничью с Адамом Андаллом и тут же публично показал как мог выиграть эту партию. И, вопреки Кодексу, согласно которому «участник, выбывший из соревнования после того, как сыграл больше половины партий, сохраняет набранные очки», результаты всех его предыдущих 15 партий были аннулированы.

Вопрос о победителе решился в заключительном туре. Чемпионом стал международный гроссмейстер Владимир Вейцман, который выиграл у Тимоти Денниса и набрал 30 очков из 36 возможных. Адам Андалл встречался в последнем туре с двукратным победителем Панамериканского чемпионата Гуно Бурлесоном. Их партия завершилась вничью, и Адам Андалл набрал 29 очков. Долго лидировавший Франц Форбин не сумел одолеть Vicente Contreras и также набрал 29 очков. Судьба второго места решалась в дополнительном матче между ними с укороченным контролем времени, в котором победил Адам Андалл. Франц Форбин без единого проигрыша в основном турнире занял третье место. Также прошедший турнир без поражений Гуно Бурлесон стал четвёртым с 28 очками.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2002 год в шашках
Спорт в Гренаде